

Geografia 
 City – centro economico di città dei paesi di lingua inglese
 The City – spesso per riferirsi, per antonomasia, alla city di grandi città, New York o Sydney e specialmente quella di Londra, soprattutto in relazione al mondo della finanza.
 City – status di alcune città britanniche
 City – tipo di comune degli Stati Uniti d'America

Letteratura 
 Anni senza fine (City) – romanzo di fantascienza di Clifford D. Simak del 1952
 City – romanzo di Alessandro Baricco del 1999
 City – manga di Keiichi Arawi pubblicato dal 2016 su Weekly Morning

Musica 
 City – casa discografica italiana
 City – album di Roger McGuinn e Chris Hillman del 1980
 City – album degli Strapping Young Lad del 1997
 City – album dei Client del 2004
 City – singolo degli Hollywood Undead del 2008, dall'album Swan Songs

Altro 
 City – quotidiano gratuito italiano

Altri progetti